Jon Azkue ist der Name folgender Personen:

* Jon Azkue Manterola (* um 1954), spanischer Politiker
 Jon Azkue Saizar (* 1994), spanischer Handballspieler